Облачный столп (; ):

 Облачный столп — в Книге Бытия божественное явление днём.
 «Облачный столп» — израильская военная операция в секторе Газа, начавшаяся 14 ноября 2012.